Источни Лондон може бити:

 Источни Лондон (Лондон), источни дио Лондона, Енглеска, Уједињено Краљевство
 Источни Лондон (Јужноафричка Република), град у покрајини Источни Кејп, Јужноафричка Република

Види још 
 Лондон (вишезначна одредница)